Osoby o tym nazwisku:
 Adam Gładyszewski – polski strzelec sportowy
 Ludwik Gładyszewski – rzymskokatolicki ksiądz, filolog klasyczny i tłumacz